Гаетано Катанозо (; ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, основатель католического движения «Братство Пресвятого Лика» и женской монашеской конгрегации «Дочери святой Вероники, миссионерок Святого Лика».

Биография 
В 1902 году был рукоположен в священника. С 1904 по 1921 год служил в приходе города . Издавал периодическое издание «Пресвятой Лик». В 1920 году основал движение «Братство Пресвятого Лика».

2 февраля 1921 года был переведён в приход города Канделярия. Особенным образом почитал Святую Евхаристию и Пресвятую Деву Марию. Вёл активную пастырскую деятельность, занимаясь катехизацией, педагогической деятельностью с детьми и молодёжью. С 1921 по 1950 год был исповедником в различных монашеских конгрегациях, капелланом в больницах и духовным отцом в семинарии. В 1934 году основал женскую монашескую конгрегацию «Дочери святой Вероники, миссионерок Святого Лика», деятельностью которого стала непрестанная молитва, катехизация, помощь детям, священникам и пожилым людям. 25 марта 1958 года Устав конгрегации был утверждён на уровне епархиального права.

Прославление 
4 мая 1997 года Гаетано Катанозо был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II, 23 октября 2005 года был причислен к лику святых римским папой Бенедиктом XVI на площади святого Петра в Риме, во время окончания церковного Года Евхаристии.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Ватикана  
 Проповедь Иоанна Павла II во время беатификации Гаетано Катанозо  
 Биография  

Священники по алфавиту
Капелланы
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Италии
Канонизированные в XXI веке
Канонизированные Бенедиктом XVI
Католические священники Италии
Беатифицированные Иоанном Павлом II